José Sócrates, político português cujo nome completo é José Sócrates de Carvalho Pinto de Sousa
 Aires Pinto de Sousa Coutinho, administrador colonial português
 Sousa Dantas, político brasileiro cujo nome completo era Manuel Pinto de Sousa Dantas'
 Luís Pinto de Sousa Coutinho, nobre português
 Pedro António Machado Pinto de Sousa Canavarro, nobre português
 Manuel Pinto de Sousa Dantas Filho, político brasileiro
 Luís Máximo Alfredo Pinto de Sousa Coutinho, nobre português

Ver também
 
 

Desambiguações de sobrenomes